L'odore della notte – film del 1998 diretto da Claudio Caligari
 L'odore della notte – romanzo di Andrea Camilleri del 2001